Ancylometes är ett släkte av spindlar. Ancylometes ingår i familjen Ctenidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Spindlar
Ancylometes